Rotonda is de naam van meerdere plaatsen en bouwwerken:

Geografisch 
 Rotonda (Italië), een woonplaats in Zuid-Italië
 Rotonda (Florida), een woonplaats in de Amerikaanse deelstaat Florida met cirkelvormig ontwerp

Bouwwerken 
 Rotonda (Thessaloniki), een grafmonument, kerk, moskee en museum.
 Villa Rotonda, een werk van de Italiaanse renaissance-architect Palladio, nabij Vicenza in Noord-Italië